Die 28. nationale Deutsche Tischtennis-Meisterschaft fand am 23. und 24. Januar 1960 in Essen in der Grugahalle statt.

Conny Freundorfer wurde zum achten Mal in Folge Deutscher Meister im Herreneinzel und baute damit seinen Titelrekord weiter aus. Im Endspiel besiegte er Anton Breumair mit 3:1. Im Dameneinzel gewann die 19-jährige Inge Müser erstmals den Titel, indem sie sich im Finale gegen die überraschend starke Ilse Lantermann durchsetzte. Damit ist Inge Müser die bisher (1960) jüngste Deutsche Meisterin nach dem Zweiten Weltkrieg. Zudem verteidigte sie zusammen mit der ebenfalls 19-jährigen Jutta Kruse den Vorjahrestitel im Damendoppel. Das Paar verlor keinen einzigen Satz in diesem Turnier. Hans Wilhelm Gäb/Horst Langer wurden zum zweiten Mal nach 1958 Deutscher Meister im Doppel. Den Mixedwettbewerb gewannen Dieter Michalek/Hannelore Schlaf vor Conny Freundorfer/Jutta Kruse.

Erstmals nahmen Eberhard Schöler und Martin Ness an einer DM teil, wobei Ness durch sein Vordringen bis ins Einzel-Halbfinale und ins Doppel-Endspiel überraschte. Es fehlte der vorjährige Halbfinalist Günter Matthias wegen einer Prüfung.

Alle Spiele wurden im Modus Best-of-Five (drei Gewinnsätze) ausgetragen.

Herreneinzel

Dameneinzel

Herren-Doppel

Damen-Doppel

Mixed

Literatur 
 Ausführliche Berichte und alle Ergebnisse in Zeitschrift DTS, 1960/3, Ausgabe West
 Dieter Mauritz: Amateurismus – unser Handicap, in DTS, 1960/4, Ausgabe West, Seite 3 + Rückseite

Einzelnachweise

Weblinks 
 DM 1959/60 – Vereinszugehörigkeit, Zusammenstellung: Edgar Kemmer (abgerufen am 22. November 2018)
	

1960
Tischtennisveranstaltung 1960
Sportveranstaltung in Essen